Gemünder ist der Familienname folgender Personen:

 August Gemünder (1814–1895), amerikanischer Geigenbauer deutscher Herkunft
 George Gemünder (1816–1899), amerikanischer Geigenbauer deutscher Herkunft

Siehe auch:
 Gmünder
 Gminder